Дисциплина може бити:
 Дисциплина, опште значење
 Дисциплина кичме, рок група
 Научна дисциплина
 Спортска дисциплина